Stefan Olsson era il campione in carica da due anni consecutivi ma ha perso in semifinale contro Shingo Kunieda.

Gustavo Fernández ha sconfitto in finale Kunieda con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Shingo Kunieda (finale)

  Gustavo Fernández (campione)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2019